
Termin -{R36}- ima više značenja.

 R-oznake, R36: Iritantno za oči
 R36 put (Južna Afrika), autoput